Indian Head (pouvant se traduire de l'anglais par tête indienne) est un toponyme pouvant faire référence à :

Toponyme

Indian Head, cap de l'île Fraser dans le Queensland

Indian Head, localité de la Saskatchewan
Indian Head-Milestone, circonscription provinciale de la Saskatchewan
Indian Head-Wolseley, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Indian Head, ville du comté de Charles dans le Maryland

Autres
Indian Head, surnom des pièces de un cent (1859–1909) et de 5 cents (1913–1938) américaines.

Homonymie de toponyme